THE BUNGY é o segundo single da banda japonesa Nico Touches the Walls. Foi lançado em 04 de junho de 2008, em seu álbum de estreia "Who Are You?".

Posição 

O single alcançou a posição de número 49 no ranking da Oricon no Japão.

Vídeo 

O vídeo da música "THE BUNGY" foi lançado em 2 de junho de 2008 e mostra a banda tocando instrumentos em uma sala enquanto há alguns dançarinos ao seu redor, tornando a música mais engraçada.

Referências 

.Comentário sobre o single THE BUNGY Acesso em 7 de setembro de 2011.
.NICO Tocuhes the Walls THE BUNGY (PV) Acesso em 7 de setembro de 2011.

Ligações externas 

 Site oficial

Singles de 2008
Singles de Nico Touches the Walls